Patientia steht für:
 (451) Patientia, einen Asteroiden
 Patientia (Schiff), ein Segelschiff